Intel Q45 — чипсет Intel, выпущенный в третьем квартале 2008 года, предназначенный для корпоративных платформ.

Краткие характеристики 
Поддержка процессоров Intel Core™2 Duo и Core™2 Quad с Intel Virtualization Technology, а также процессоров  Celeron с системной шиной 1333/1066/800 MHz.
Поддержка PCI Express 2.0 с пропускной способностью  16 GB/s.
Поддержка Intel Fast Memory Access
Поддержка двухканальной оперативной памяти DDR2
Поддержка двухканальной оперативной памяти DDR3
Поддержка Intel Flex Memory Technology
Поддержка Intel Graphics Media Accelerator X4500
Поддержка DisplayPort и интерфейса DVI
Поддержка Intel High Definition Audio
Поддержка Intel Matrix Storage Technology
Поддержка Intel Rapid Recover Technology
Поддержка Serial ATA (SATA) 3 Gb/s
Поддержка eSATA
Поддержка отключения портов SATA
Поддержка отключения портов USB
Поддержка Intel Quiet System Technology
Поддержка процессоров Intel® Core™2 с технологией vPro
Поддержка Intel Trusted Platform Module 1.2

Особенности чипсета 
Обновленная архитектура Graphics Memory Controller Hub (GMCH) улучшает производительность методом оптимизации использования пропускного канала доступной оперативной памяти и уменьшения латентности доступа к ней.
Предоставляет доступ к оперативной памяти с пропускной способностью до 12.8 ГБ/c (DDR2-800 двухканальный режим, 6.4 ГБ/c на канал) и максимальным объёмом в 16 ГБ для DDR2, с пропускной способностью до 17.0 ГБ/c (DDR3-1066 двухканальный режим, 8.5 ГБ/c на канал) и максимальным объёмом в 8 ГБ для DDR3, а также поддерживает расширенную адресацию памяти для 64-битных систем.
Поддерживает интерфейс DisplayPort разрешением до 2560 x 1600, а также Digital Video Interface (DVI) с разрешением до 2048 x 1536.
Для увеличения производительности дисковой подсистемы поддерживает создание RAID-массивов уровней 0 и 10, а также для обеспечения повышенной защиты данных на жёстких дисках поддерживает создание RAID-массивов уровней 1, 5 и 10. 
Поддерживает внешний SATA-интерфейс (external SATA (eSATA)), что позволяет передавать данные с максимально возможной скоростью для данного интерфейса (до 3 Гб/с) за пределы корпуса.
Поддерживает до 6 SATA портов.

Поддерживаемая оперативная память 
Данным чипсетом поддерживается:

 DDR3: 1333/DDR3-1066, 1333/DDR3-800, 1066/DDR3-1066, 1066/DDR3-800, 800/DDR3-800, 
 DDR2: 1333/DDR2-800, 1333/DDR2-667, 1066/DDR2-800, 1066/DDR2-667, 800/DDR2-800, 800/DDR2-667

См. также 
 Список микропроцессоров Intel
 NVidia

Внешние ссылки 
Intel Q45 Chipset Overview

Примечания 

Чипсеты Intel